est un genre éteint de dinosaures de la famille Pachycephalosauridae ayant vécu au Campanien (Crétacé supérieur). 

L'espèce type et seule espèce est  ; ses fossiles ont été découverts dans la Formation d'Aguja au Texas, États-Unis, et décrits en 2010 par Longrich, Sankey et Tanke. 

Texacephale est considéré et accepté comme nomen dubium par S. E. Jasinski et R. M. Sullivan (2011) et par M. Watabe et al. (2011).

Étymologie 
Le nom générique signifie « tête » + Texas en référence à son lieu de découverte. Son nom spécifique honore Wann Langston.

L'holotype de Texacephale, référencé LSUMNS 20010, est composé des os frontal et pariétaux assemblés. Un deuxième spécimen, LSUMNS 20012 est composé d'un sommet de crâne incomplet possédant également son frontal et ses pariétaux. Selon l'équipe, ce crâne possède une paire de bourrelets sur les bords de son sommet. L'équipe a interprété ces structures comme des « appendices » qui l'auraient aidé à encaisser les chocs lors de combats à coups de tête. Cette hypothèse a été contestée par d'autres paléontologues ces dernières années.

Phylogénie 
Cladogramme d'après Longrich, Sankey et Tanke (2010) :

Notes et références

Notes

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Pachycephalosauria
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2010